

Лаймен — місто, штат Мен
 Лаймен — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лаймен — місто, штат Південна Кароліна
 Лаймен — місто, штат Юта
 Лаймен — місто, штат Вашингтон
 Лаймен — місто, штат Вайомінг
 Лаймен — селище, штат Небраска
 Лаймен — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Див. також 
 Лиман
 Ліман